Ге́рман Кла́ус Гу́го Вейль [Вайль] (; 9 ноября 1885, Эльмсхорн, Шлезвиг-Гольштейн, Германская империя — 8 декабря 1955, Цюрих) — немецкий  и -теоретик. Лауреат премии Лобачевского (1927).

Биография 
Родился в Эльмсхорне, маленьком городке недалеко от Гамбурга. Посещал гимназию Кристианиум в Альтоне. Его отец, Людвиг Вейль, был управляющим банка; мать, Анна Вейл (урожденная Дик), происходила из богатой семьи.

В 1904 году поступил в Гёттингенский университет, где стал учеником Д. Гильберта. В 1908 году закончил обучение, защитил диссертацию и пять лет преподавал в университете.

В 1913—1930 годах был профессором Высшей технической школы Цюриха и здесь он познакомился с Эйнштейном. Вейль, который и раньше серьёзно интересовался физическими проблемами, стал одним из первых активных сторонников общей теории относительности, он читал курс лекций по новой теории тяготения и размышлял над возможностью её дальнейшего развития.
Эти размышления он изложил в своей нашумевшей книге «Пространство, время, материя» (1918 год), которая в 1927 году получила международную премию имени Н. И. Лобачевского.

В период 1913—1923 годов Вейль опубликовал пять книг и 40 статей по математике и физике, в том числе топологии, теории чисел, математической логике, теории дифференциальных уравнений, дифференциальной геометрии, вопросам распространения электромагнитных волн, общей теории относительности, статистической физике, вопросам обоснования математики и философии науки. Вейль участвует в обсуждении и развитии основ квантовой механики, одним из этапов этого процесса стала его книга «Теория групп и квантовая механика» с общей теорией симметрии, вскоре оказавшейся полезной в квантовой теории поля и атомной физике.

В 1930 году Вейль по рекомендации уходящего в отставку Гильберта вернулся в Гёттинген в качестве преемника своего учителя. В 1933 году, после прихода к власти нацистов, Вейль, жена которого — философ-феноменолог Хелена Йозеф (1893—1948) — была еврейкой, эмигрировал в США, работал в Принстонском Институте перспективных исследований. В 1951 году вышел в отставку и вернулся в Цюрих.

В ноябре 1955 года научная общественность мира отметила 70-летие Вейля; спустя месяц он скончался.

Научная деятельность 
Труды посвящены тригонометрическим рядам и рядам по ортогональным функциям, теории функций комплексного переменного, дифференциальным и интегральным уравнениям. Ввёл в теорию чисел т. н. «Суммы Вейля».

Наиболее значительны работы Вейля по алгебре (в области теории непрерывных групп, их представлений и инвариантов) и теории функций комплексного переменного (где его книга (1913) «Идея римановой поверхности» (Die Idee der Riemannschen Fläche) стала классической — впервые было совершенно строго определено понятие римановой поверхности, которое немедленно можно было распространить на любое многообразие).

Труды Вейля по прикладной линейной алгебре имели значение для последующего создания математического программирования, а работы в области математической логики и оснований математики до сих пор вызывают интерес. В своей философии Вейль принадлежал к сторонникам т. н. интуиционизма, по своим взглядам он был близок к Пуанкаре и Брауэру.

В теории чисел известны суммы Вейля, получившие большое значение в аддитивной теории чисел.

Большое значение имеют труды в области математической физики, где он вскоре после создания А. Эйнштейном общей теории относительности стал заниматься единой теорией поля. Хотя объединить тяготение и электромагнетизм не удалось, его теория калибровочной инвариантности приобрела огромное значение. Также Вейль известен применением теории групп к квантовой механике, основанным на глубокой идее симметрии в физике.

В 1918 г. предложил удобную систему аксиом для аффинного и евклидова точечного пространств (аксиоматика Вейля).

Память 
В честь Германа Вейля в 1970 г. назван кратер на обратной стороне Луны.

Ряд научных терминов получили название в честь учёного. Среди них:
 Дифферинтеграл Вейля
 Тензор Вейля
 Уравнение Вейля
 Асимптотическая формула Вейля
 Формула трубки Вейля

Список произведений

Книги 
 
 
 
 (сокр.) 
 Вейль Г. Алгебраическая теория чисел. М.: ИЛ, 1947.
 Вейль Г. Классические группы. Их инварианты и представления. М.: ИЛ, 1947.
 Вейль Г. Симметрия. М.: Наука, 1968.
 Вейль Г. Полвека математики. М.: Знание, 1969.
 Вейль Г. Избранные труды. Математика. Теоретическая физика. (Серия «Классики науки») М.: Наука, 1984.
 Вейль Г. Теория групп и квантовая механика. М.: Наука, 1986.
 Вейль Г. Пространство. Время. Материя. Лекции по общей теории относительности. М.: Эдиториал УРСС, 2004.

Статьи

Примечания

Литература 
 
 
 Элизабета Левин. Селестиальные близнецы. — М.: Амрита-Русь, 2006. — 560 с. :илл. ISBN 5-94355-445-9. — С. 364—403

 
 Яглом И. М. Герман Вейль. М.: Знание, 1967, 48 с.

Ссылки 
 
 Bell, John L. Hermann Weyl on intuition and the continuum.
 Biography by Atiyah
 National Academy of Sciences biography
 Feferman, Solomon. Significance of Hermann Weyl’s das Kontinuum.
 Kilmister, C. W. Zeno, Aristotle, Weyl and Shuard: two-and-a-half millennia of worries over number. 1980.
 Straub, William O. Hermann Weyl Website
 Weisstein, Eric W. Weyl, Hermann (1885—1955). Eric Weisstein’s World of Science.

Философы математики
Топологи
Космологи
Иностранные члены Лондонского королевского общества
Члены Национальной академии наук США
Иностранные члены Индийской национальной академии наук
Лауреаты премии имени Н. И. Лобачевского
Выпускники гимназии Кристианиум
Выпускники Гёттингенского университета
Преподаватели Гёттингенского университета
Преподаватели Принстонского университета
Преподаватели Математического факультета Принстонского университета
Сотрудники Института перспективных исследований
Почётные доктора Штутгартского университета
Почётные доктора ETH Zurich
Почётные доктора Колумбийского университета
Почётные доктора Пенсильванского университета
Пантеисты
Члены-корреспонденты Французской академии наук
Члены Баварской академии наук
Члены Гёттингенской академии наук
Председатели Немецкого математического общества